Куп европских шампиона 1981/82. је било 27. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 26. маја 1982. на стадиону Де Кајп у Ротердаму. У том мечу Астон Вила је победила Бајерн Минхен са 1-0. Астон Вили је то била прва титула.

Резултати

Предквалификације

Квалификације

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 УЕФА куп 1981/82.
 Куп победника купова 1981/82.

Спољашње везе 
 Сезона 1981/82. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1981/82. у УЕФА такмичењима